Slask kan avse:

 Slask (ho) – en balja som sitter fast i köksdiskbänken med syfte att fungera som ett avlopp vid sidan om diskhon
 Slaskrensare –  ett köksredskap
 Snöslask – en typ av snö

Geografi
 Śląsk vojvodskap – ett vojvodskap i södra Polen
 Opole vojvodskap – ett vojvodskap i sydvästra Polen
 Dolny Śląsk vojvodskap – ett vojvodskap i västra Polen